Constructe (epistemologia) 
  Constructe (psicologia) 
  Constructe social 
  Estat constructe